Jürgen Kruse ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kruse (Glockengießer) († nach 1547), deutscher Glockengießer
 Jürgen Kruse (Regisseur) (* 1959), deutscher Theaterregisseur
 Jürgen Kruse (Jurist) (* 1959), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Jürgen Kruse (Musiker) (* 1971), deutscher Pianist 
 Jürgen D. Kruse-Jarres (* 1937), deutscher Mediziner
 Jürgen Elert Kruse (1709–1775), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Hans-Jürgen Kruse (auch Jürgen Kruse; * 1935), deutscher Kameramann